Натуральне число 1323
 1323 рік до нашої ери
 1323 рік нашої ери